El título Alonso puede referirse a:

 Alonso (nombre), nombre de pila;
 Alonso (apellido), apellido;

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Alonso (Matanzas), municipio de la provincia de Matanzas (Cuba).
 Alonso (Paysandú), localidad del departamento de Paysandú (Uruguay).
 Alonso (Treinta y Tres), localidad del departamento de Treinta y Tres (Uruguay).

Otros:
 alonso (ave), alonsito o Alonso García (ave), unos de los nombre comunes del ave Furnarius rufus.